Odynerus dilectus — вид одиночных ос из семейства .

Распространение 
Встречаются в Северной Америке: Канада, США.

Описание 
Длина переднего крыла самок 6,0—9,0 мм, а у самцов — 6,0—8,0 мм. Окраска тела в основном чёрная с жёлтыми отметинами. Строят в земле гнёзда (с 3—7 ячейками) с трубчатым входом (длиной до 3 см). Для кормления своих личинок добывают в качестве провизии личинок жуков-долгоносиков (Hypera postica (Gyll.), H. punctata F.; Curculionidae), изредка ловят гусениц бабочек.

Примечания

Литература 
 Bohart, G. E., Parker, F. D., and Tepedino V. J. 1982. Notes on the biology of Odynerus dilectus [Hym.: Eumenidae], a predator of the alfalfa weevil, Hypera postica [Col.: Curculionidae]. Entomophaga, 27: 23-31.
 Schaber, B. D. 1985. Observations on the nesting behaviour and turret construction by Odynerus dilectus (Hymenoptera: Eumenidae). The Canadian Entomologist, 117: 1159—1161.
 Richards, O. W. 1978. The social wasps of the Americas excluding the Vespinae. British Museum (Natural History), London. vii + 580 pp., 4 plates.

Ссылки 
 Encyclopedia of Life

Настоящие осы
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1870 году